Munkásélet (1926–1931), a Romániai Egységes Szövetségek és Szakszervezetek magyar nyelvű hetilapja
 Munkásélet (1957–1989), az RNK Szakszervezeti Központi Tanácsának hetilapja
hasonló
 Munkás (egyértelműsítő lap)